Toploader — британская группа, образованная в 1997 году.

История 
Дебютный альбом коллектива Onka’s Big Monka, вышедший в 2000 году, занял пятое место в британском чарте, на сегодняшний день разойдясь тиражом около полутора миллиона экземпляров. Однако последовавший за ним альбом Magic Hotel 2002 года не привлёк такого внимания. Сингл «Time of My Life» с этой пластинки занял 18-е место в Великобритании.

В 2003 году они объявили о распаде группы. Сообщение об этом, подписанное участниками коллектива, появилось на официальном сайте Toploader 24 марта. Ранее группа вынуждена была покинуть свой лейбл Sony S2 в связи с низким уровнем продаж нового альбома, и всё это время находилась без контракта. «Мы решили покончить с Toploader, — написали вокалист Джозеф Уошборн, гитарист Дэн Хипгрейв, басист Мэтт Найт, барабанщик Роб Грин и гитарист Джулиан Дин в своем обращении к фэнам. — Хотим сказать вам огромное спасибо за поддержку. Вы — лучшие фэны, и нам будет очень не хватать вас. Всегда ваши, Toploader».

Однако в мае 2009 года группа объявила о воссоединении и о новом альбоме, который должен был выйти в 2010 году. Третий студийный альбом Only Human был выпущен в июне 2011 года. В мае 2017 года группа представила четвертый студийный альбом Seeing Stars.

Состав 
 Джозеф Уошборн — вокал
 Дэн Хипгрейв — гитара
 Джулиан Дин — гитара
 Мэтт Найт — бас-гитара
 Роб Грин — ударные

Дискография

Альбомы 
 Onka’s Big Moka (2000)
 Magic Hotel (2002)
 Dancing in the Moonlight — The Best of Toploader (2006)
 Only Human (2011)
 Seeing Stars (2017)

Синглы 
 «Achilles Heel» (1999, переиздан в 2000)
 «Let the People Know» (1999)
 «Dancing in the Moonlight» (2000)
 «Just Hold On» (2000)
 «Only for a While» (2001)
 «Time of My Life» (2002)
 «Some Kind of Wonderful» (2002)
 «Never Stop Wondering» (2011)
 «A Balance to All Things» (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 Toploader  на Allmusic

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Лондона